Grand River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Grand River (Eriesee, Ontario)
 Grand River, früherer name des Ottawa River

in den Vereinigten Staaten:
 Grand River (Arkansas River) in Oklahoma
 Grand River (Michigan)
 Grand River (Eriesee, Ohio)
 Grand River (Wisconsin)
 Grand River (Missouri) in Iowa und Missouri
 Grand River (South Dakota) in North und South Dakota
 Grand River, früherer Name eines Teils des Colorado River
 Grand River, Name eines Teile des Neosho River in Oklahoma

Grand River ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grand River (Ohio)
 Grand River (Louisiana)
 Grand River (Iowa)
 Grand River (Mauritius)

Grand River als Namensbestandteil hat:
 Grand River Avenue, Straße in Michigan
 Grand River Collegiate Institute
 Grand River Enterprises, ein kanadischer Tabakskonzern. (In Deutschland z. B. "De Moriaan" Shag bei Aldi Süd)

Siehe auch:
 Grand River Township